«Критическое состояние» () — американская кинокомедия 1987 года режиссёра Майкла Эптеда с Ричардом Прайор в главной роли. Фильм вышел в прокат в США 16 января 1987 года.

Сюжет 
Эдди Ленахан — преступник, пытающийся избежать правосудия. Для этого он симулирует нервное расстройство и попадает в палату для душевнобольных. Происходит короткое замыкание в помещении больницы, во время создавшейся неразберихи Эдди Ленахан превращается в доктора Кевина Слеттери. «Доктору» Слеттери удаётся навести порядок в больнице, и даже лечить пациентов и принимать роды.

В ролях

Приём 
Сразу после выхода фильм обосновался на вершине бокс-офиса, получив собрав наибольшую кассу наряду с фильмом «Взвод».

Кинокритик New York Times Джанет Маслин отметила: «В фильме „Критическое состояние“, который сегодня будет показан в Loews State и других кинотеатрах, никто из актёров не проявил себя максимально, особенно мистер Прайор, который большую часть времени выглядит изможденным. Тем не менее, у фильма действительно интересный состав и энергичный темп». Los Angeles Times написала, что игра Прайора «так же хороша как и всегда», но «все равно каким-то образом дает осечку». Sun-Sentinel назвала фильм «ошибочной полукомедией» и написала: «Судя по этому дурацкому фильму, корона Ричарда Прайора как короля экранной комедии упала с его головы». Дэйв Кер из Chicago Tribune написал, что фильм «добавил еще один пункт в список фильмов с участием Прайора, которые разочаровали публику».

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1987 года
Фильмы Майкла Эптеда
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1987 года
Фильмы с музыкой Алана Сильвестри